Tiantangzhai kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tiantangzhai (berg), 
 Tiantangzhai (köping), Anhui, 

Robotskapade Kinaförgreningar